Marcos Pérez puede referirse a:
 Marcos Pérez, compositor y maestro de capilla español del ;
 Marcos Pérez Caicedo (1921–1997), periodista colombiano;
 Marcos Pérez Jiménez (1914–2001), militar venezolano - 40.º presidente de Venezuela;
 Marcos Leonel Pérez (1993-), futbolista argentino; o
 Marco Pérez Murillo, futbolista colombiano.